Bedsted (Thisted), plaats in de Deense gemeente Thisted
Bedsted (Tønder), plaats in de Deense gemeente Tønder
Bedsted (parochie, Thisted)
Bedsted (parochie, Tønder)